CPHL steht für:
 die Canadian Professional Hockey League, eine von 1926 bis 1929 existierende Eishockeyprofiliga
 die Central Professional Hockey League, eine von 1963 bis 1984 existierende unterklassige Eishockeyliga in den Vereinigten Staaten  

CPHL